Bohlin ist der Familienname folgender Personen:

 Birger Bohlin (1898–1990), schwedischer Paläontologe
 Britt Bohlin (* 1956), schwedische Politikerin
 Erik Bohlin (1897–1977), schwedischer Rad- und Motorradrennfahrer
 Folke Bohlin (1903–1972), schwedischer Segler
 Karl Bohlin (* 1938), US-amerikanischer Skilangläufer
 Knut Harald Bohlin (1869–1956), schwedischer Algenkundler
 Nils Bohlin (1920–2002), schwedischer Ingenieur, Erfinder des Dreipunkt-Sicherheitsgurts
 Peter Bohlin (* 1937), US-amerikanischer Architekt
 Ragnar Bohlin (* 1965), schwedischer Dirigent
 Torsten Bohlin (1889–1950), schwedischer Theologe und Bischof
 Karl Petrus Theodor Bohlin (1860–1939), schwedischer Astronom

Siehe auch:

 Bolin
 Bowlin
 Bohlen